

Кокдала — село, Жамбильський район, Алматинська область
 Кокдала — село, Каратальський район, Жетисуська область

Кокдала — міський повіт Сіньцзян-Уйгурського автономного району

Кокдала — селище, Чиракчинський район, Кашкадар'їнська область

Див. також 
 Кокдала-Кіши
 Кокдала-Улкен